{{Ficha de personaje de manga y anime
|imagen = 
|nombre_es = Danzō Shimura
|nombre_ja = 志村ダンゾウ
|nombre_ja_latino = Shimura Danzou
|sexo = Masculino
|fechanacimiento = 6 de enero
|edad = 
|sangre = O+
|canon = 
|primeraaparicion =Capítulo 139 del mangaEpisodio 80 del anime
}}

Danzō Shimura (志村ダンゾウ) es un personaje ficticio del manga y anime Naruto y Naruto: Shippūden creado por Masashi Kishimoto. En el primero aparece mencionado, o simplemente hace apariciones esporádicas sin apenas relevancia. En el segundo se le añade un papel de antagonista al aspirar al cargo de Hokage y revelarse las oscuras acciones que protagonizó liderando Raíz.

Danzō es representado como el despiadado, frío y amoral líder de Raíz, una organización secreta que protege y defiende la Aldea Oculta de la Hoja con técnicas subterfugias. La mayor ambición de Danzō fue convertirse en Hokage, cosa que no llegó a conseguir pues murió tratando de eliminar a Sasuke Uchiha y a Obito Uchiha pero sin conseguirlo, cuando fue nombrado Comandante Supremo de la Gran Alianza Shinobi y actuaba de Sexto Hokage en funciones.

Desde que era joven, Danzō entendía que el sacrificio personal por el bien de la aldea era la principal labor de un shinobi. Danzō se veía también como una figura destinada a cambiar el mundo shinobi y por ello buscó siempre maneras de beneficiarse personalmente, aunque fuera a costa de inocentes o compañeros.

Personalidad 

Siendo joven, Danzō había demostrado ser alguien impulsivo, con una gran necesidad de demostrar su valía. Pese a que Hiruzen era su amigo más cercano, lo cierto es que Danzō sentía un gran complejo de inferioridad respecto a él, lo que ayudó a desarrollar su personalidad egocéntrica y fría.

La concepción del personaje de Danzō del mundo shinobi de Naruto era muy distinto del de Hiruzen, desarrollando una concepción filosófica belicista del mundo shinobi, y creyendo que las tácticas pacifistas y diplomáticas de Hiruzen y sus sucesores traerían la desgracia a Konoha. Danzō consideraba que el bien de la aldea y de la comunidad debían ser puestos por encima de cualquier individuo, sin acatar reglas morales, creyendo que los sentimientos volvían a las personas débiles. Mediante su organización, ANBU Raíz, Danzō recurría al asesinato, el subterfugio y el chantaje para lograr sus objetivos: la protección y bienestar de Konoha. Debido a sus creencias, Danzō consideraba a los miembros de Raíz como meros instrumentos por el bien de Konoha.

Con todo, el personaje de Danzō era un hombre muy ambicioso. El mayor objetivo de su vida fue convertirse en Hokage, pero debido a que no gozaba del cariño del pueblo y que siempre había alguien por encima de él, hizo que Danzō se obsesionara con ello, incluso llegando a aliarse con criminales reconocidos como Hanzō u Orochimaru si le ayudaban en su objetivo. Danzō se veía a sí mismo como una figura que cambiaría el mundo shinobi mediante su ideología, y por ello estaba constantemente en la búsqueda de mayor poder e influencia.

Historia 

Danzō Shimura fue el mejor amigo y compañero durante su niñez de Hiruzen Sarutobi. Sin embargo, Danzō siempre sintió un gran complejo de inferioridad de Hiruzen, pues creía que por mucho que se esforzara y lo intentara, Hiruzen siempre estaba por encima de él.

Tras el nombramiento de Hiruzen como Tercer Hokage, Danzō no deseaba ser menos, así que fundó una filial de ANBU llamada Raíz, una organización secreta cuya misión era proteger Konoha desde las sombras, y de paso, actuar en beneficio suyo. Como líder de Raíz, Danzō se alió con Hanzō a cambio de que este le ayudara a conseguir el puesto de Hokage; se compinchó con Orochimaru, aún sabiendo de sus experimentos ilegales, para que le inoculara células de Hashirama Senju; se dedicó a recolectar Sharingan del Clan Uchiha, los cuales se implantaba en el brazo derecho y manipuló a Kabuto Yakushi y a su cuidadora, Nōnō, para que se eliminaran entre ellos.

Tras el ataque de Kurama y de la muerte del cuarto Hokage, Minato Namikaze y su esposa Kushina Uzumaki, Danzō sospecha que un miembro del Clan Uchiha es el responsable del ataque y persuade a Itachi Uchiha para que actúe de espía con su clan para averiguar cuales son los planes tenían en mente. Después de que el Tercer Hokage se negara a eliminar al clan Uchiha porque según su posición no era la opción más rentable y que debían encontrar una solución diplomática, Danzō por su parte obliga a Itachi a que elimine a su clan para preservar la paz en Konoha. Por otro lado Itachi eliminó a todos los miembros del clan excepto a su hermano Sasuke y amenazó a Danzo con revelar todos los secretos de la aldea y la verdad de la Masacre del Clan Uchiha si algo le pasaba a su hermano pequeño.

Naruto: Shippūden 

Tras la deserción de Konoha de Sasuke Uchiha, Danzō ordena a uno de sus miembros de Raíz, Sai, para que se infiltre en el Equipo 7. En un principio parecía que las intenciones de Danzō eran aliarse con Orochimaru para destruir Konoha usando a Sai de intermediario, pero después se supo que Danzō había enviado a Sai con órdenes de asesinar a Sasuke. Tsunade, la nueva Quinta Hokage, colocó a Yamato como líder provisional del Equipo 7, desconfiando de las intenciones de Sai.

Cuando se produce la invasión de Pain, Danzō ordena a los miembros de Raíz que no participen en la defensa de Konoha, con la intención de que eso causara el fin de Tsunade como Hokage de la aldea. Así mismo, asesinó al emisario que Tsunade le envió a Naruto Uzumaki para que regresara y ayudara a defender la aldea, ya que Danzō quería mantener a Naruto lejos de los Akatsuki. Una vez Pain es derrotado por Naruto, el Consejo de Ancianos de Konoha vota nombrar a Danzō como candidato a Sexto Hokage, debido a que Tsunade se hallaba incapacitada.

Como nuevo Hokage provisional, Danzō ordena colocar a Sasuke en el Libro Bingo, el registro de los mayores criminales de todos los países. Por otra parte, el Raikage de Kumogakure llama a todos los Kages a una gran cumbre para tratar el asunto de los Akatsuki. Danzō asiste como Hokage a la Cumbre de los Cinco Kages y revela que el líder de los Akatsuki es Madara Uchiha, sugiriendo que las aldeas se alíen para combatirlos, sin embargo sus verdaderos planes son descubiertos por Ao, un Ninja sensorial de la Aldea Oculta de la Niebla y escolta de la quinta Mizukage, Mei Terumi, quien debido a su Byakugan implantado en su ojo derecho como resultado de un combate contra un miembro de la rama principal del clan Hyuga, durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi descubre que Danzō tiene implantado el ojo Sharingan de Shisui Uchiha, un miembro del clan Uchiha con quien Ao se había enfrentado en el pasado y reconoce el color del ojo cuando esta activado y trata de exponer a Danzō ante todos, ya que el uso de Jutsus visuales esta prohibido durante la cumbre. Sin embargo, la cumbre es interrumpida por la llegada de Sasuke, quien se dispone a eliminar a Danzō por su participación en la Masacre del Clan Uchiha.

De camino a Konoha, Danzō es a alertado por su guardaespaldas Fu Yamanaka que Ao esta siguiendolos y Danzō le ordena a Fu detener a Ao y obtener su Byakugan si es posible, sin embargo Fu Yamanaka falla debido a la aparición de Mei Terumi, quien con una bofetada logra sacar a Fu del cuerpo de Ao. Más adelante en el camino Danzō se prepara para luchar contra Sasuke mientras ordena a sus guardaespaldas distraer a Obito Uchiha pero este gracias a su Kamui envía a Fu y Torune a otra dimensión dejando a Danzō sin su escolta. Cuando Danzō rompe el sello de su brazo este revela su gran cantidad de Sharingans en su brazo derecho junto con las células de Hashirama Senju, lo que causa la ira de Sasuke. Éste elimina en varias ocasiones a Danzō, pero gracias a su técnica ocular del Izanagi, consigue volver la vida una y otra vez a costa del Sharingan que emplea la técnica. Sin embargo, Sasuke logra sumir a Danzō en un genjutsu que causa que Danzō crea que uno de sus Sharingans aún sigue abierto, cuando no lo está. Muy malherido, Danzō se corta su brazo izquierdo para evitar ser consumido por las células de Hashirama Senju. En un último acto desesperado, Danzō usa a Karin como rehén, pero Sasuke atraviesa con su Chidori tanto a Karin como a Danzō, en pleno acto de desesperación Danzo intenta escapar de la escena, pero Obito le bloquea el paso y menciona que obtendrá el ojo Sharingan de Shisui. Queriendo seguir los pasos de Hiruzen Sarutobi: dar su vida para proteger Konoha, Danzō trata de emplear una técnica de sellado con Obito y Sasuke, para morir junto a ellos, pero esta última falla pues Obito se teletransportó junto a Sasuke lejos del escenario, pero aun con todo esto también destruye el ojo Sharingan de Shisui por lo que Obito no podrá obtenerlo tras su muerte.

Habilidades 

Las habilidades y capacidades de Danzō permanecen ocultas a lo largo de la obra, siempre bajo la apariencia misteriosa y fría que mantiene el personaje de Danzō durante el manga. Se intuye que debe ser un personaje altamente poderoso, pues los ninjas de Konoha lo temían y recelaban de él.

Tras su brazo izquierdo, Danzō llevaba implantados varios Sharingan que con los años había arrebatado a los Uchiha, aunque más tarde en el manga se revela que dicho brazo era propiedad de Shin Uchiha, uno de los experimentos fallidos de Orochimaru en un intento por copiar genéticamente el Sharingan del clan. En el ojo derecho llevaba implantado el Mangekyō Sharingan de Shisui Uchiha, con el que ejecutaba la técnica Kotoamatsukami, con la que manipulaba la mente de los demás sin que fueran conscientes de ello.

Danzō además tenía implantadas las células de Hashirama Senju en el brazo derecho vendado, lo que le daba la capacidad de usar el Elemento Madera. Eso le permitía usar una técnica como el Kotoamatsukami sin esperar una década y le daba una mayor capacidad de chakra para usar las técnicas de un Sharingan que en un no miembro del Clan Uchiha le costaría mucho chakra.

Danzō dominaba las técnicas del Elemento Viento, creando poderosas técnicas ofensivas. Había dominado también técnicas de invocación y de sellado. Danzō dominaba también otros Elementos, como el Agua, Fuego o Tierra.

Jutsus conocidos 

 Fūton: Shinkū Renpa: Una versión más poderosa del Fūton: Shinkūha. El usuario lanza multitud de hojas de viento en muchos ángulos. La potencia es tal que Danzō pudo crear una abertura en la espalda del Susanoo.

 Fūton: Shinkūgyoku: El usuario dispara balas de viento con su chakra.

 Fūton: Shinkūha: El usuario inhala una gran cantidad de aire para expulsarlo y creas grandes hojas cortantes de viento con un ángulo de 180 grados.

 Fūton: Shinkūjin: El usuario infunde chakra en un arma para aumentar su filo y su alcance, además de hacerlo invisible para su rival.

 Izanagi: Con sus Sharingans, Danzō puede eliminar los límites entre la realidad y la ilusión para controlar durante breves momentos su propia existencia. Cada vez que esta técnica se usa, el usuario pierde el Sharingan que la activó.

 Jigō Jubaku no In: El usuario implanta un sello en el oponente capaz de inmovilizarlo.

 Kotoamatsukami: Gracias al Sharingan de Shisui Uchiha, Danzō puede usar un genjutsu para controlar la mente del oponente sin que éste sea consciente de ello. Gracias al ADN de Hashirama Senju puede hacerlo hasta una vez al día.

 Kuchiyose no Jutsu: Danzō puede invocar a Baku, una enorme bestia con forma de elefante y rasgos de tigre con una gran capacidad de succión a través de su boca.

 Ura Shishō Fūinjutsu: Un sello que se activa en el momento de la muerte; el usuario libera tinta que forma una esfera a su alrededor, sellando tanto al usuario como a los que se encuentren en su radio de acción.

Referencias 

Shimura, Danzo
Villanos ficticios
Asesinos ficticios